Rudolph désigne :

Patronyme 

 Arthur Rudolph (1906-1996), ingénieur allemand.
 Emil Rudolph (1853-1915), sismologue et volcanologue allemand, professeur de géophysique à l'université de Strasbourg.
 Hans Christian Rudolph (1943-2014), comédien allemand de théâtre et de télévision.
 Maya Rudolph (1972-), actrice américaine.
 Oscar Rudolph (1911-1991), réalisateur et acteur américain.
 Shay Rudolph (2005-), actrice américaine.
 Wilma Rudolph (1940-1994), athlète américaine.

Prénom 
 Rudolph Valentino,(1895-1926), acteur.

Toponyme

, une localité.
 Rudolph, une localité de l'Ohio.
 , une localité.
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom anglais
Patronyme anglais